Renoir peut désigner :

Patronyme

Famille d'Auguste Renoir 
 Léonard Renoir, (Limoges, 1799 - Paris, 1874), tailleur, père de :
 Auguste Renoir (1841-1919), peintre français, père de trois fils :
 Pierre Renoir (1885-1952), premier fils d'Auguste Renoir, acteur français, père de :
 Claude Renoir (1913-1993), fils de Pierre Renoir, directeur de la photographie, père de :
 Jacques Renoir (1942), photographe et réalisateur ;
 Sophie Renoir (1965), actrice française ;
 Jean Renoir (1894-1979), deuxième fils d'Auguste Renoir, cinéaste français, père de :
 Alain Renoir (1921-2008), professeur de littérature et écrivain ;
 Claude Renoir (1901-1969), troisième fils d'Auguste Renoir, céramiste.
 Marguerite Renoir, ou Marguerite Houllé-Renoir (1907-1987), compagne de Jean Renoir, monteuse de cinéma.

Autres personnalités 
 Joseph Alexandre Renoir (1811-1855), sculpteur français.

Pseudonyme 

 Rita Renoir, née Monique Bride-Etivant (1934-2016), est une comédienne française.

En hommage à Auguste Renoir 
 Atelier Renoir
 Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer
 Square Auguste-Renoir ( de Paris)

Titres

Film 
 Renoir, film de Gilles Bourdos (2012).

Téléfilm 
 Candice Renoir, série télévisée française diffusée à partir de 2013 avec Cécile Bois dans le rôle-titre.

Musique 
 Le quatuor Renoir, ensemble français de musique de chambre.

Patronyme français